Landkreis Spremberg ist der Name folgender Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Spremberg (Lausitz) (1825–1952)
 Landkreis Spremberg (1990–1993), siehe Kreis Spremberg